Birtles est un patronyme porté notamment par :

  (1948-), musicien australien ;
 Francis Birtles (1881-1941), pilote automobile et journaliste aventurier australien ;
 Garry Birtles (1956-), footballeur anglais ;
  (1962-), animatrice de télévision britannique ;
  (1874-1935), joueur de rugby britannique ;
 Walter Birtles (1937-), joueur canadien de basket-ball.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais